Hohler Stein steht für:

Höhlen:
 Hohler Stein (bei Aalen), bei Aalen-Unterkochen nahe der Schwäbischen Alb, Süddeutschland
 Hohler Stein (bei Buchen), bei Buchen im Odenwald, Baden-Württemberg
 Hohler Stein (Gräfenberg), ein Abri mit Funden nördlich von Neusles, Landkreis Forchheim, Bayern
 Hohler Stein (Kallenhardt), bei Rüthen-Kallenhardt im Naturpark Arnsberger Wald, Nordrhein-Westfalen
 Hohler Stein (bei Laichingen), zwischen Laichingen und Feldstetten
 Hohler Stein (Haßberge), bei Reutersbrunn (nahe Ebern) im Naturpark Haßberge, Bayern
 Hohler Stein (Lonetal) im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Hohler Stein (bei Schambach), bei Schambach im Arnsberger Schambachtal, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Hohler Stein (bei Sulzberg), bei Sulzberg im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hohler Stein (Thal), bei Ruhla, Wartburgkreis, Thüringen

Felsen:
 Hohler Stein (Oberseelbach), Quarzitfelsen bei Oberseelbach im Taunus, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Hohler Stein (Ruppertshain), Felsformation bei Ruppertshain im Taunus, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Hohler Stein (Würzberg), Felsformation bei Würzberg, Odenwaldkreis, Hessen
 Hohler Stein (Dittmannsdorf), Felsklippen bei Dittmannsdorf im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Hohler Stein (Felsbrücke), natürliche Felsbrücke bei Löwenstein (Württemberg), Baden-Württemberg
 Hohler Stein (Schwabthal), Felsen mit Durchgang bei Schwabthal, Ortsteil von Bad Staffelstein, Bayern

Weiteres:
 Naturschutzgebiet Hohler Stein, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Naturdenkmal Tobelschlucht mit Hohlem Stein, Naturdenkmal in der Tobelschlucht des Dentelbachs bei Großhöchberg, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hohler Fels (Karsthöhle der Schwäbischen Alb)
 Hohlenstein (Begriffsklärung)
 Hohlstein (Begriffsklärung)
 Hollstein
 Holstein (Begriffsklärung)